Джек Гриффо (; род. 11 декабря 1996, Орландо, Флорида, США) — малоизвестный американский актёр, наиболее известный благодаря роли Макса Сандермена в американском ситкоме «Грозная семейка».

Карьера 
Джек Гриффо впервые появился на телевидении в телесериалах «В ударе» и «Эпические приключения Бакета и Скинера». Гриффо играл роль Макса Сандермена в американском ситкоме «Грозная семейка», который вышел в эфир в 2013 году на телеканале Nickelodeon. Также появлялся в фильмах «Сглазили!» и «Расщепление Адама», в телесериале «Ох, уж этот папа» и других проектах. Также, в качестве приглашённой звезды, сыграл роль в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес».

В 2013 году Гриффо выпустил свой дебютный сингл «Slingshot». Также он имеет канал на YouTube, где размещает свою музыку. На его канале более 100 тысяч подписчиков и почти 12 млн просмотров.

Личная жизнь 
На протяжении нескольких лет встречался с Райан Ньюман, с которой познакомился на съёмках сериала «Ох уж этот папа». В конце 2017 года он начал встречаться с актрисой Пэрис Берелс.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Музыканты по алфавиту
Киноактёры США